Kal kan syfta på:

 Kal, en person i Göteborgshumorn, se Kal och Ada

Geografi

Iran 

 Kāl-e Pā'īn, ort, Kurdistan,

Ungern 

 Kál, ort, Heves, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar